Górecki oder Gorecki ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Gorecki († 1902), galizischer Landtagsabgeordneter
 Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010), polnischer Komponist
 Marian Górecki (1903–1940), römisch-katholischer Geistlicher und NS-Opfer, Seliger
 Mikołaj Górecki (* 1971), polnischer Komponist
 Rafał Górecki (* 1982), polnischer Snookerspieler
 Ryszard Górecki (* 1956), polnischer Maler und Objektkünstler
 Tadeusz Gorecki (1825–1868), polnischer Porträtmaler

Sonstiges:
 Mount Gorecki, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika